Trattato di Badajoz può riferirsi a:

 trattato di Badajoz (1267), che fu un trattato di mutua assistenza stipulato il 16 febbraio 1267 fra Alfonso X di Castiglia e Alfonso III del Portogallo
 trattato di Badajoz (1801), detto anche pace di Badajoz, stipulato il 6 giugno 1801 fra Giovanni VI del Portogallo ed i rappresentanti del Regno di Spagna, che pose fine alla guerra delle arance